Ранчо Сан Фелипе де Хесус Уно има више значења:

 Ранчо Сан Фелипе де Хесус Уно (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Сан Фелипе де Хесус Уно (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику